Bencubbin — метеорит-хондрит масою 118300 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 

Метеорити